В одиночному розряді тенісного турніру Family Circle Cup 1974, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Керрі Мелвілл 6-1, 6-3.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open